Waterlooplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
Waterlooplein (Oosterhout), een plein in Oosterhout, Noord-Brabant
Waterlooplein (Batavia), een plein in Batavia, het huidige Lapangan Banteng in Jakarta

Vernoemd
Waterlooplein (metrostation), het metrostation nabij dat plein in Amsterdam